Гайки — название населённых пунктов.

Россия 
 Гайки —  деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.

Украина 
 Гайки — село в Турийском районе Волынской области.
 Гайки — село в Хорошевском районе Житомирской области.
 Гайки — село в Чернухинском районе Полтавской области.
 Гайки — село в Радивиловском районе Ровненской области.
 Гайки-Сытенские — село в Радивиловском районе Ровненской области.
 Гайки — ликвидированное в 1988 году село в Конотопском районе Сумской области.